Johansen kan som auktorsförkortning betyda:

 Donald Alexander Johansen
 Inger Johansen

Robotskapade auktorsförkortningar